Hipparchos z Aten – syn Pizystrata, tyran ateński
 Hipparchos z Nikei – (190 p.n.e. - 120 p.n.e.) matematyk, geograf i astronom grecki
 Hipparchos z Eretrii – tyran Eretrii

Zobacz też:
 Hipparcos